Bartłomiej Kłusek (ur. 15 stycznia 1993 w Buczkowicach) – polski skoczek narciarski, członek młodzieżowej reprezentacji Polski, dwukrotny wicemistrz świata juniorów w drużynie z 2012 i 2013 roku, złoty medalista drużynowy zimowej uniwersjady 2013. Zawodnik klubu LKS Klimczok Bystra.

Na arenie międzynarodowej zadebiutował w zawodach FIS Cup w Szczyrbskim Jeziorze, gdzie zajął 40. miejsce. W sezonach 2010/2011 i 2011/2012 został powołany do młodzieżowej reprezentacji Polski. Jego rekord życiowy wynosi 192 m, które osiągnął w sezonie 2015/2016 na Letalnicy w Planicy.

Przebieg kariery 
Kłusek zaczął trenować skoki narciarskie w 2000. Dołączył do klubu LKS Klimczok Bystra. Jego trenerem został Jarosław Konior. Swój pierwszy skok oddał na skoczni Antoś. Trzy lata później po raz pierwszy skoczył na Wielkiej Krokwi – osiągnął wówczas odległość 45 m. Po raz pierwszy w FIS Cup wziął udział w sezonie 2009/2010, zajmując 40. miejsce. Sezon ten ukończył na 71. miejscu w klasyfikacji generalnej, a najlepszym zajętym przez niego miejscem było dziewiąte w Szczyrku. W Letnim Pucharze Kontynentalnym zadebiutował w edycji z 2010, gdzie wystąpił dwukrotnie w Wiśle, jednak nie punktował. W zimowej edycji występował regularnie, notując 25 występów i punktując szesnastokrotnie. W klasyfikacji generalnej zajął 46. miejsce.

Lato 2011 rozpoczął 2 lipca od występu w konkursie w Kranju, zaliczanym do klasyfikacji Letniego Pucharu Kontynentalnego 2011, gdzie zajął 25. miejsce po skokach na 107 m i 95 m. Dzień później uplasował się na 16. pozycji skacząc na 106 m	i 97,5 m.
9 lipca po raz pierwszy znalazł się w pierwszej dziesiątce – dzięki skokom na 109 m i 110,5 m zajął szóstą pozycję w austriackim Stams. Następnego dnia skoczył na odległość 112,5 m i 94 m, co dało mu 14. lokatę.

Kłusek brał udział w Lotos Poland Tour. Podczas konkursu w Wiśle, był jednym z siedmiu Polaków, którzy zakwalifikowali się do drugiej serii – znalazł się na 24. miejscu, skacząc 114 m i 120,5 m. W Szczyrku skoczył 94 m i 89,5 m, za co sklasyfikowano go na 25. miejscu. Podczas zawodów w Zakopanem zajął 26. miejsce.

W klasyfikacji Lotos Poland Tour znalazł się na szesnastym miejscu.

Podczas rozgrywanych 17 września na Wielkiej Krokwi mistrzostw Polski zawodnik zajął 8. miejsce, po skokach na odległość 119,5 m i 114,5 m.

W dniu 20 stycznia 2012 roku Bartłomiej Kłusek zadebiutował w Pucharze Świata w konkursie w Zakopanem, zajmując 32. lokatę w zawodach.

W zawodach drużynowych na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2013 w Libercu zdobył srebrny medal.

Zdobył złoty medal w zawodach drużynowych na Zimowej Uniwersjadzie 2013.

Ostatni start w międzynarodowych zawodach zaliczył 1 października 2017 podczas Letniego Pucharu Kontynentalnego w Klingenthal, po którym zakończył karierę.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty B. Kłuska na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty B. Kłuska na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Lotos Poland Tour

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich

Zimowe mistrzostwa Polski seniorów w skokach narciarskich 
Opracowano na podstawie.

Letnie mistrzostwa Polski seniorów w skokach narciarskich 
Opracowano na podstawie.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy LKS Klimczok Bystra
Urodzeni w 1993
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013
Ludzie urodzeni w Buczkowicach